

Patronyme 

 Charles Wayman, dit Charlie Wayman (1922-2006), joueur et entraîneur de football anglais.
 Patrick Wayman (1927-1998), astronome anglais.
 Theresa Wayman (1980-), auteure-compositrice-interprète et musicienne américaine.

Prénom 
Wayman est aussi un prénom :
 Wayman Carver (1905-1967), musicien américain de jazz.
 Wayman Tisdale (1964-2009), joueur de basket-ball américain devenu bassiste de jazz.